Changement démocratique est l'appellation de plusieurs mouvements politiques :
 Congrès pour le changement démocratique au Liberia ;
 Changement démocratique au Salvador ;
 Mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe.